Les Alleuds (Deux-Sèvres)
 Les Alleuds (Maine-et-Loire)